Luyten (ursprungligen Lutin, lutspelare) är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Henri Luyten (1873–1954), belgisk cyklist
 Henry Luyten (1859–1945), belgisk konstnär
 Maria Luyten (död 1570), nederländsk nunna och krönikeskrivare
 Norbert A. Luyten (1909–1986), belgisk-schweizisk filosof
 Willem Jacob Luyten (1899–1994), nederländsk astronom

Nederländska efternamn